El Departament d'Estat dels Estats Units (United States Department of State en anglès) és el ministeri d'afers exteriors dels Estats Units d'Amèrica, dirigit pel Secretari d'Estat. Té la seu a la ciutat de Washington DC. Té la missió de promoure i mostra valors democràtics i actuar per a un món on regna pau i prosperitat.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 

 

State Department
Govern dels Estats Units
Entitats dels Estats Units